Seminário

Localidades
Seminário (Curitiba) - um bairro de Curitiba
Seminário (Campo Grande) - um bairro de Campo Grande

Desambiguação